Widenmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Widenmann (1802–1876), deutscher Jurist und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Ernst Ludwig Wilhelm Widenmann (1797–1881), Oberamtmann
 Johann Friedrich Wilhelm Widenmann (1764–1798), deutscher Mineraloge
 Wilhelm Friedrich von Widenmann (1793–1878), Oberregierungsrat, Landtagsabgeordneter
 Wilhelm von Widenmann (1798–1844), deutscher Forstwissenschaftler und Landtagsabgeordneter 
 Wilhelm Widenmann (1871–1955), deutscher Offizier und Diplomat

Siehe auch:
 Wiedenmann
 Widnmann
 Widemann